Relativo all'antica città di Ugarit, oggi sulla costa siriana
Lingua ugaritica, parlata a Ugarit tra il XIV e il XII secolo a.C.
Alfabeto ugaritico, usato per la lingua di Ugarit